Вилло́н-ле-Бюиссо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Крёлли. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14758.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 705 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 459 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 309 были экономически активными, 150 — неактивными (показатель активности — 67,3 %, в 1999 году было 66,6 %). Из 309 активных жителей работали 289 человек (152 мужчины и 137 женщин), безработных было 20 (12 мужчин и 8 женщин). Среди 150 неактивных 66 человек были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Виллон-ле-Бюиссон 

Коммуны департамента Кальвадос